Тер Бек () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 тер Бек, Йоп (1901—1934) — нидерландский футболист
 тер Бек, Карин (род. 1970) — нидерландская гребчиха, призёр Олимпийских игр 2000 года
 тер Бек, Релюс (1944—2008) — нидерландский политик